Herrarnas 100 kg i judo vid olympiska sommarspelen 2012 avgjordes den 2 augusti 2012 i London i Storbritannien i mässhallen Excel London. Regerande mästare är Irakli Tsirekidze från Georgien. Tagir Khaybulaev från Ryssland vann guld, Naidangiin Tüvshinbayar från Mongoliet vann silver och Dimitri Peters från Tyskland och Henk Grol från Nederländerna vann brons.

Medaljörer 

|-
| width="200px" rowspan="2"| 100 kg
| width="200px" rowspan="2" colspan="2"| 
| width="200px" rowspan="2" colspan="2"| 
| width="200px" colspan="2"| 
|-
| colspan="2"| 
|}

Tävlingsformat
Grenen avgjordes som en utslagsturnering där en besegrad idrottare blev utslagen, de två semifinalvinnarna mötte varandra i en match om guldet. De fyra atleterna som blev utslagna i kvartsfinal gick chansen i ett återkval där de tillsammans med de två semifinalisterna gjorde upp om två bronsmedaljer. Om en match var oavgjord efter ordinarie tid så vidtog en tre minuter lång förlängning där golden score tillämpades; alltså att den som gick poäng först vann matchen.

Program
Alla tider anges i lokal tid (UTC+1).

2 augusti 2012
09:30 - Sextondels-, åttondels- samt kvartsfinaler
14:00 - Semifinaler, återkval samt bronsmatch
16:10 - Final

Resultat

Slutspel

Återkval och bronsmatcher

Pool A

Pool B

Pool C

Pool D

Referenser

Externa länkar
 london2012.com

Judo vid olympiska sommarspelen 2012